Зорана Новакович (; 25 апреля 1935, Белград — 3 апреля 2016, Белград), также выступавшая как Лола Новакович () — сербская певица, популярная у себя на родине в 60—70-х гг. На международном уровне она больше известна как представительница Югославии на конкурсе песни Евровидение 1962.

Биография 
Начала музыкальную карьеру в 1957 году, выступая на Белградском радио. В ближайшие годы выступала на нескольких балканских музыкальных фестивалях.

В 1962 году представляла свою страну на конкурсе «Евровидение» с песней «Не пали светла у сумрак», за которую она получила четвёртое место, набрав 10 баллов. В том же году снялась в кинокомедии Марияна Вайды «Шеки снимает, берегись!» () вместе с футболистом Драгославом Шекуларацом.

Завершила музыкальную деятельность в 1985 году, однако в 2000 году она снова вернулась на сцену, принимая участие в различных ретроспективных концертах.

Литература 
 Ko je ko u Srbiji, 1991
 Raykoff, Ivan; Tobin, Robert Deam (2007). A song for Europe: popular music and politics in the Eurovision song contest. Ashgate Publishing, Ltd.. p. 88. ISBN 9780754658795.

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы Сербии
Участники «Евровидения-1962»
Представители Югославии на «Евровидении»